Сан Хосеито има више значења:

 Сан Хосеито (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосеито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосеито (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосеито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосеито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику